MTA-2 je zkratka s více významy:

 Mezinárodní telegrafní abeceda č. 2 je pětibitové kódování znaků používané dálnopisy.
 MTA2 je lidský gen, který kóduje bílkovinu .
 MTA 2 je druhý program islámské satelitní televizní sítě MTA International.